Ecología hace referencia a varios artículos:

 Ecología, disciplina científica relacionada con el estudio de especies y la abundancia de éstas en distintos entornos naturales;
 Ecologismo, ideología política relacionada con la protección del medio ambiente;
 Para los alimentos ecológicos véase Alimento orgánico.